Cristián Luis (en alemán: Christian Ludwig; Herzberg am Harz, 25 de febrero de 1622-Celle, 15 de marzo de 1665) era miembro de la Casa de Welf, fue duque de Brunswick-Luneburgo y gobernó Brunswick-Calenberg, una subdivisión del ducado, desde 1641 hasta 1648 y Brunswick-Luneburgo a partir de 1648 hasta su muerte.

Biografía 

Hijo mayor de Jorge de Brunswick-Luneburgo y Ana Leonor de Hesse-Darmstadt, Cristián Luis heredó de su padre en 1641 el Principado de Calenberg, después de la muerte repentina de éste. Al igual que su padre residió en el Leineschloss en Hanóver. Tuvo inicialmente poco interés por los asuntos gubernamentales, pues sus intereses radicaban en la búsqueda del placer y el alcohol.

En 1642, el duque Cristián Luis fue recibido por el príncipe Luis I de Anhalt-Köthen en la Sociedad Fructífera. El príncipe le dio el nombre de la empresa de los puros de corazón y como lema refresca y fortalece. Como emblema, el duque recibió la flor de limón (Citrus medica L.). En el libro de la sociedad de Köthen está la entrada del duque Cristián Luis con el número 372.

Gobierno
Fue considerado como un adicto al placer y las bebidas y rápidamente entró en conflicto con los ciudadanos de la ciudad de Hannover. En 1650 nombró a su presidente de cámara y ex Hofmeister Federico Schenck von Winterstadt como gobernador y le confió los asuntos del gobierno. Cuando también heredó en 1648 el Principado de Luneburgo de su tío, el duque Federico IV de Brunswick-Luneburgo, ambas subdivisiones fueron gobernadas en unión personal. Sin embargo, Cristián Luis cedió Calenberg a su hermano menor, Jorge Guillermo, y a su vez gobernó el territorio más grande de Luneburgo desde el Palacio de Celle. 

En 1642 Cristián Luis se hizo miembro de la Sociedad fructífera, registrado como el N° 372. 

El 9 de octubre de 1653 se casó con Sofía Dorotea, hija del duque Felipe de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.

En 1658 encargó a Henrick Ruse la renovación del Palacio de Harburgo.

Murió sin hijos en 1665 a la edad de 43 años y fue sucedido por su hermano  Jorge Guillermo, quien en esta ocasión cedió el territorio de Calenberg a su hermano menor, Juan Federico. Ambos territorios se fusionaron finalmente a la muerte de Jorge Guillermo en 1705 con el electorado de Hanóver bajo el sobrino de Juan Federico, Jorge I Luis, príncipe de Calenberg.

Fue enterrado en la cripta real en la Iglesia de Santa María en Celle.

Su viuda se casó el 14 de junio de 1668 con el "Gran elector" Federico Guillermo I de Brandeburgo.

Antepasados

Referencias

Bibliografía 
 Waldemar R. Röhrbein, Alheidis von Rohr: Heil unserm König! Herzöge, Kurfürsten, Könige in Hannover. Hannover 1995, S. 10–11 (Schriften des Historischen Museums Hannover. 7) ISBN 3-910073-09-3.
 Christine van den Heuvel: Christian Ludwig - Herzog von Braunschweig und Lüneburg (1622-1665). In: Stadt - Land - Schloss. Celle als Residenz. Hrsg.: Brigitte Streich. Bielefeld: Verlag für Regionalgeschichte 2000, S. 87–95 (Celler Beiträge zur Landes- und Kulturgeschichte. 29). ISBN 3-89534-379-X
 Klaus Mlynek in: Hannoversches Biographisches Lexikon. Von den Anfängen bis in die Gegenwart. Schlüter, Hannover 2002, S. 84–85.

Enlaces externos 
 Biografía en alemán

Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XVII (casa de Welf)
Príncipes de Luneburgo del siglo XVII (casa de Welf)
Príncipes de Calenberg del siglo XVII (casa de Welf)